Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 2-es, továbbá M2, U2 jelzésű menetrend szerinti metróvonalak:

Európa

Ausztria 

 U2-es metróvonal (Bécs)

Belgium 

 2-es metró (Brüsszel)

Csehország 

 B metróvonal (Prága)

Magyarország 

 M2-es metróvonal

Németország 

 U2-es metróvonal (München)

 U2-es metróvonal (Berlin)

Oroszország 

Zamoszkvoreckaja

Svédország 

 Piros metróvonal (Stockholm)

Törökország 

 M2-es metró (Isztambul)

Ázsia

Kína 

 2-es metró (Kanton)

 2-es metró (Nanking)

 2-es metró (Peking)
 S2 (Peking)

Dél-Korea 

 2-es metró (Incshon)

 2-es metró (Puszan)

 2-es metró (Szöul)

 2-es metró (Tegu)